Samantha es un nombre de mujer que puede  haberse originado en el siglo XVIII en Norteamérica. El nombre Samantha puede referirse también a:
Personas
 Samantha, nombre femenino
 Samantha, nombre artístico de Torrie Wilson, modelo y exluchadora profesional estadounidense. 
 Samantha Arévalo, nadadora ecuatoriana.
 Samantha Barks, actriz y cantante manesa.
 Samantha Bentley, actriz pornográfica británica.
 Samantha Bond, actriz inglesa.
 Samantha Boscarino, actriz y cantante estadounidense.
 Samantha Crawford, jugadora de tenis estadounidense.
 Samantha Cristoforetti, primera mujer astronauta italiana.
 Samantha Droke, actriz estadounidense.
 Samantha Eggar, actriz británica. 
 Samantha Farjat, figura mediática argentina.
 Samantha Fox, modelo, actriz y cantante británica. 
 Samantha Jade, actriz y cantante australiana.
 Samantha James, cantante estadounidense.
 Samantha Morton, actriz inglesa.
 Samantha Mumba, cantante, compositora, actriz y modelo irlandesa.
 Samantha Murray, pentatleta moderna inglesa.
 Samantha Navarro, cantante uruguaya.
 Samantha Noble, actriz australiana.
 Samantha Power, académica, escritora y diplomática estadounidense. 
 Samantha Runnion, víctima de asesinato infantil.
 Samantha Ryan, actriz y directora pornográfica estadounidense.
 Samantha Saint, actriz pornográfica y modelo estadounidense.
 Samantha Salas, raquetbolista mexicana.
 Samantha Sin, actriz pornográfica estadounidense. 
 Samantha Smith, niña pacifista estadounidense.
 Samantha Sloyan, actriz estadounidense.
 Samantha Stosur, jugadora de tenis profesional australiana.
 Samantha Terán, deportista mexicana.
 Samantha Womack, actriz británica.
Otros
 Samantha, película estadounidense de 1992.
 Samantha, telenovela venezolana de 1998.
 Samantha Who?, serie de televisión estadounidense.
 Samantha, canción de electropop de la cantante noruega Margaret Berger.
 Samantha, single de 2007 de la cantante japonesa Kaela Kimura.
 Samantha, canción de 1980 de Village People.
 Samantha module es un módulo de comunicación entre el NXT de LEGO y la computadora vía Wi-Fi.
 Samantha Stephens, personaje principal de la comedia de situación estadounidense Hechizada.
 Samantha, personaje de la mucama en el sketch de Las hermanas Rivarola.
 Samantha Carter, personaje de las series Stargate SG-1 y Stargate Atlantis. 
 Samantha Wildman, personaje de la serie Star Trek.